Thierno Bah (Labé, 1982. október 5. –) guineai-svájci labdarúgó, a svájci Étoile Carouge középpályása.

Források 
Thierno Bah adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1982-ben született személyek
Svájci labdarúgók
Guineai labdarúgók
A Servette labdarúgói
Az FC Meyrin labdarúgói
A Neuchâtel Xamax labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az Étoile Carouge FC labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek